Хря́ков — фамилия.

Известные носители 
 Хряков, Александр Витальевич (род. 1958) — украинский общественный деятель.
 Хряков, Александр Фёдорович (1903—1976) — советский архитектор.
 Хряков, Николай Григорьевич (1829—1900) — киевский купец.